Индепенденс () — город, расположенный в округе Полк штата Орегон, США, на западном берегу Уилламетта вдоль автомагистрали штата Орегон № 51. По данным переписи населения 2010 года в городе проживало 8 590 человек. Расположен к западу от Монмута, на высоте 51 м над уровнем моря. Входит в Сейлемский метрополитенский статистический ареал.

История 

Индепенденс был основан пионерами, мигрировавшими из Индепенденса, штат Миссури. Эльвин А. Торп прибыл в район Индепенденс в 1845 году и в июне того же года сделал заявку на территорию к северу от Эш-Крик. Он основал небольшой городок, который позже стал известен как «Город независимости Торпа», или «Настоящий город независимости», теперь известный как «Старый город» Индепенденса. Торп назвал этот город в честь своего родного Индепенденс в Миссури, который, в свою очередь, был так назван в честь Декларации независимости США.

В 1847 году Генри Хилл в поисках равнинного участка, на котором можно было бы разводить скот, обнаружил ровный участок на западном берегу Уилламетта и подал заявку на участок, который составлял 1 кв. милю (1,6 км²). В 1867 году, вернувшись с калифорнийских золотых приисков, Хилл распланировал 40 акров (160 000 м²) под город, который впоследствии стал называться городом независимости Генри Хилла. В 1885 году поселения Торпа и Генри Хилла были объединены в Индепенденс. Начальная школа Генри Хилла была названа в честь последнего.

Индепенденс процветал как пункт отгрузки, как по железной дороге, так и по воде, сельскохозяйственной продукции и пиломатериалов до 1950-х годов. В 1890—1940-е годы город был известен производством хмеля. С начала 1930-х до середины 1950-х годов здесь проводился фестиваль под названием «Фиеста хмеля». Когда производство хмеля начало снижаться в начале 1950-х годов, благополучие города пошатнулось.

Центр Индепенденс был обойдён крупными автострадами в 1960-х годах, но в этот период появилась альтернативная форма транспортировки, которая была обеспечена строительством Штатским аэропортом Индепенденс, открытым 14 августа 1964 года.

География 
По данным Бюро переписи населения США, общая площадь города составляет 7,3 км², из которых 7,07 км² составляет суша и 0,23 км² — водная поверхность.

Население 

Согласно переписи населения 2010 года в городе проживало 8 590 человек. Плотность населения 1 214,9 чел./км². Расовый состав города: 73,3 % — белые, 0,4 % — афроамериканцы, 1,8 % — коренные жители США, 1,2 % — азиаты, 0,2 % — выходцы с тихоокеанских островов, 19,1 % — представители других рас, 4,1 % — представители двух и более рас. Число испаноязычных жителей любых рас составило 35,3 %.

Население города по возрастному признаку распределилось таким образом: 30,5 % — жители моложе 18-ти лет, 13,9 % находились в возрасте от 18 до 24-х лет, 27,3 % находились в возрасте от 25 до 44-х лет, 19,5 % находились в возрасте от 45 до 64-х лет, 8,7 % — лица 65 лет и старше. Гендерный состав: 49,6 % — женщины и 50,4 % — мужчины.

Примечания

Ссылки 
 Entry for Independence in the Oregon Blue Book
 Photographs of Independence by Dorothy Lange from the Library of Congress.

Города Орегона
Населённые пункты округа Полк (Орегон)